Ženská čtyřhra Chennai Open 2022 probíhala okolo poloviny září 2022. Do deblové soutěže čennaíského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o úvodní ročník turnaje v Čennaí, prvního indického turnaje na okruhu WTA Tour od Bangalore Open 2008.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová, který ve finále hladce zdolal rusko-gruzínskou dvojici po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou trofej. Dabrowská na okruhu WTA Tour vybojovala dvanáctý deblový titul a pro Stefaniovou to bylo  čtvrté takové turnajové vítězství. Brazilka se na okruh vrátila po roční absenci způsobené zraněním ze semifinále čtyřhry na US Open 2021, kde si přetrhla přední zkřížený vaz v pravém kolenu.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Chennai Open
WTA Tour 2022